Márcio Goiano pode referir-se a:

 Márcio de Azevedo, conhecido como Márcio Goiano, ex-futebolista e atualmente treinador.
 Márcio da Silva Diniz, conhecido como Márcio Goiano, futebolista nascido em Quirinópolis.

Desambiguações de antropônimos